Дизайн-бюро Артёма Горбунова — дизайнерская компания, основанная 1 февраля 2007 года Артёмом Горбуновым, бывшим арт-директором Студии Артемия Лебедева.

История создания 
До 2003 года Артём Горбунов работал в компании «АйТи», российском системном интеграторе. Начинал в качестве программиста, затем работал системным аналитиком, консультантом. В 2003 году он стал сотрудником Студии Артемия Лебедева, где начал с должности дизайнера и разработчика интерфейсов, а через два года стал арт-директором студии. Работал над проектами для Яндекса, Внешторгбанка, Альфа-Банка, BBK и других компаний. В 2007 году Горбунов ушёл из Студии Лебедева и создал «Дизайн-бюро Артёма Горбунова». По мнению экспертной группы «Tagline», данное событие стало одной из ключевых кадровых перестановок на рынке создания сайтов в 2007 году.

Деятельность 
Бюро занимается дизайном сайтов, проектированием пользовательских интерфейсов, созданием систем навигации в общественных местах.
Открытый в 2007 году учебный центр Артёма Горбунова занимается разработкой образовательных программ в области информационного дизайна. В 2010 году открылся магазин виджетов «Инфограммы Бюро Горбунова» с информационной и новостной графикой для интернет-изданий.

В 2008 году бюро отказывается от собственного офиса и переходит на удалённую работу с сотрудниками. К 2012 году на территории дизайн-завода «Флакон» открывается коворкинг бюро, получивший название «Коворкафе».

В 2014 году бюро открывает в Москве Школу стажёров, образовательный проект по подготовке дизайнеров как для бюро, так и для компаний-партнёров: «Мегаплан», «Актион-медиа», «Манн, Иванов и Фербер». В 2015 году открывается ещё один образовательный проект бюро — Школа редакторов.

Портфолио 
В число наиболее известных работ бюро входят сайты конституции и государственных символов России.

Сайт Веборамы (дизайн которого выполнен бюро) вошёл в список финалистов конкурса РОТОР-2008 в номинации «Дизайн года».

Примечания 

Дизайнерские компании России